Нас () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  Население составляет 1404 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 20,75 км².

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Граф (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии